Tractat de París o Tractat de Meaux, acord del 1229 que acabava la Croada albigesa 
 Tractat de París (1259), entre Enric III d'Anglaterra i Lluís IX de França
 Tractat de París (1515), pel qual es planteja el matrimoni entre el futur Carles I d'Espanya, de 15 anys aleshores, i Renée de França, de tan sols quatre anys
 Tractat de París (1635) de subvencions de França a Províncies Unides per lluitar en la Guerra dels Vuitanta Anys
 Tractat de París (1761) o Tercer Pacte de Família entre els Borbons francesos i espanyols
 Tractat de París (1763), fi de la Guerra dels Set Anys (1756-1763)
 Tractat de París (1783), fi de la Guerra de la Independència dels Estats Units
 Tractat de París (1802), fi de la guerra entre França i l'Imperi Otomà
 Tractat de París (1810), fi de la guerra entre França i Suècia
 Tractat de París (1814), fi de la guerra entre França i la Sisena Coalició
 Tractat de París (1815), després de la derrota de Napoleó a la Batalla de Waterloo
 Tractat de París (1856), firmat el 30 de març, fi de la  Guerra de Crimea
 Tractat de París (1857), fi de la guerra anglo-persa
 Tractat de París (1879), de pau entre la República del Perú i el Regne d'Espanya
 Tractat de París (1898), fi de la guerra hispano-estatunidenca
 Tractat de París de 1900, que posa fi als conflictes territorials entre Espanya i França pel que fa al Río Muni
 Tractat de París o Conferència de Pau de París (1919), signats després de l'armistici de la Primera Guerra Mundial, no és un sol tractat si no que en realitat en són cinc que reben el nom de les localitats properes a la capital francesa on se signaren. Són:
 Tractat de Versalles, potser el més famós de tots, signat amb Alemanya
 Tractat de Saint-Germain-en-Laye, que afectava a Àustria
 Tractat del Trianon, que afectava a Hongria
 Tractat de Neuilly, que afectava a Bulgària
 Tractat de Sèvres, que afectava l'Imperi Otomà
 Tractat de París (1920), que va unificar la Besaràbia i Romania
 Tractat de París (1947), tractat de pau entre els aliats de la Segona Guerra Mundial i Hongria, Itàlia, Romania, Bulgària i Finlàndia, vençuts a la Segona Guerra Mundial
 Tractat de París (1951), que va donar origen a la Comunitat Europea del Carbó i de l'Acer
 Conferència de Pau de París (1969), que va tractar sobre la Guerra del Vietnam
 Tractat de París (1973)Vietnam del Sud, Vietnam del Nord, Estats Units d'Amèrica i el Viet Cong.
 Acord de París (2015), estableix mesures per a la reducció dels gasos amb efecte d'hivernacle